Фильченков — русская фамилия. . Известные носители:

 Фильченков, Алексей Алексеевич — российский биолог.
 Фильченков, Владимир Владимирович — российский физик-ядерщик.
 Фильченков, Геннадий Иосифович — российский криминалист.
 Фильченков, Михаил Леонидович — российский физик-теоретик.
 Фильченков, Николай Дмитриевич (1907—1941) — моряк, Герой Советского Союза.